Ян Юліуш Островський — польський учений (історик мистецтва), діяч культури, президент Польської Академії Знань, директор закладу культури Королівський замок на Вавелі — Державне зібрання мистецтва.
 Ян Островський гербу Гриф — мостиський староста.
 Ян Островський (1999) — люксембурзький футболіст польського походження.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок